Rohan Bopanna e Pablo Cuevas erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Bopanna ha fatto coppia con Édouard Roger-Vasselin, perdendo in semifinale contro Oliver Marach e Mate Pavić. Cuevas has fatto coppia con Marcel Granollers, perdendo nei quarti di finale contro Bob e Mike Bryan.

In finale Bob e Mike Bryan hanno poi sconfitto Oliver Marach e Mate Pavić con il punteggio di 7–65, 6–3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finale)
  Bob Bryan /  Bob Bryan (campioni)

 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno, ritirati)
 Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
 Ivan Dodig /  Rajeev Ram (secondo turno)

Alternate 

  James Cerretani /  Andreas Seppi (primo turno)

 Damir Džumhur /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Wildcard 

  Romain Arneodo /  Hugo Nys (secondo turno)

 Simone Bolelli /  Fabio Fognini (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2018